Pelivan se poate referi la:

Pelivan, Orhei, sat din raionul Orhei, Republica Moldova
Ion Pelivan (1876–1954), militant al românismului, om politic și publicist din Basarabia, Ministru de Externe în Guvernul Pantelimon Erhan și Guvernul Daniel Ciugureanu.
Jure Pelivan, politician și economist croat bosniac, prim-ministru al Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina
 Valeriu Pelivan, istoric și constructor din Republica Moldova